Aardrijkskunde
 Maam, Engelse benaming voor An Mám, plaats in het Ierse graafschap Galway
 Maam Cross, plaats in het Ierse graafschap Galway (Iers: An Teach Dóite)

Dieren
 Maam, andere benaming voor de botervis